

Transport 
 Le Train bleu était un train de luxe français (1922-2007).
 Le train bleu du Val de Saône était un tramway de la banlieue nord de Lyon (1932-1957).
 Le train bleu était le train privé de Tito.
 Le  (en anglais ) est un train de luxe d'Afrique du Sud.
 Le train bleu ou treni bilé est un projet de lignes ferroviaires de type TER à Mayotte, département français d'outre-mer.

Art et culture 
 Le Train bleu est un ballet de Bronislava Nijinska, musique de Darius Milhaud et livret de Jean Cocteau (Ballets Russes, 1924).
 Le Train bleu () est un roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot (1928), qui a connu plusieurs adaptations :
 Le Train bleu () est un téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV (2005) ;
 Le Train bleu est une bande dessinée française de Marc Piskic (scénario et dessin), publiée dans la collection Agatha Christie (2006).
 Le Train Bleu est une chanson de Jean-Louis Murat tirée de son album Dolorès (1996).

Divers 
 Le Train bleu est le Buffet de la Gare de Lyon.
 Le train bleu est un cocktail à base de champagne, cognac et jus d'ananas.

Homonymie de titre